Andrea Morassi (1988) – ex saltatore con gli sci italiano
 Antonio Morassi (1893-1976) – storico dell'arte e funzionario italiano
 Gio Batta Morassi (1934-2018) – liutaio italiano
 Luca Morassi (1991) – giocatore di calcio a 5 italiano
 Kestie Morassi (1978) – attrice australiana
 Mauro Morassi (1925-1966) – regista e sceneggiatore italiano